« Malice in Wonderland » peut désigner :

En musique 
 Malice in Wonderland, un groupe musical norvégien ;
 Malice in Wonderland, un album musical du groupe précédent ;
 Malice in Wonderland, un album de Goldie ;
 Malice in Wonderland, un album de Nazareth ;
 Malice in Wonderland, un album de  ;
 Malice in Wonderland, un album de Snoop Dogg.

Au cinéma et à la télévision 
 Malice in Wonderland, un film britannique de Simon Fellows sorti en 2009 ;
 Malice in Wonderland, un téléfilm américain diffusé en 1985 ;
 Malice in Wonderland, un épisode de la série d'anime Pokémon ; 
 Malice in Wonderland, un épisode de la série télévisée Charmed.

Homonymie de titre